Termin BC ima više značenja.
 Britanska Kolumbija, kanadska provincija
 -{Anno Domini}-, nova era